Chiddes, commune française de la Nièvre
 Chiddes, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France